Кубок Кремля 2012 — 23-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в Москве (Россия) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2012 году турнир прошёл с 13 по 21 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговыми турнирами.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Янко Типсаревич
 в женском одиночном разряде —  Доминика Цибулкова
 в мужском парном разряде —  Франтишек Чермак и  Филип Полашек
 в женском парном разряде —  Ваня Кинг и  Ярослава Шведова

Общая информация 
Список участников одиночного турнира у мужчин возглавил Александр Долгополов (№ 20 в мире в тот период). Украинец завершил соревнование уже в стартовом матче, а титул разыграли вторая и четвёртая ракетки посева: Андреас Сеппи и Томас Беллуччи, где более рейтинговый итальянец смог одержать трёхсетовую победу. Сильнейшие несеянные участники турнира уступили в полуфиналах. Прошлогодний чемпион — Янко Типсаревич — не защищал свой титул.

Лидерами посева в парном соревновании стали Франтишек Чермак и Михал Мертиняк (тогдашние 32-я и 50-я ракетки мира). Команда прошлогоднего чемпиона вновь одержала общую победу, наибольшие трудности испытав в четвертьфинале, где Франк Мозер и Иво Карлович признали своё поражение лишь в затяжной концовке решающего тай-брейка. Другой чемпион турнира-2011 — Филип Полашек — в соревнованиях участия не принимал. Чермак стал первым с 2003-го года теннисистом, выигравшим этот турнир как минимум два года подряд (тогда Максим Мирный одержал три победы подряд). Сильнейшей несеянной командой стал альянс Симоне Болелли / Даниэле Браччали, дошедший до финала.

Список участниц одиночного турнира у женщин возглавила Саманта Стосур (№ 9 в мире в тот период). Австралийка смогла пройти по сетке до финала, но там уступила третьей сеянной — Каролине Возняцки. Сильнейшей несеянной участницей турнира стала София Арвидссон, добравшаяся до полуфинала. Прошлогодняя чемпионка соревнований — Доминика Цибулкова — защищала свой титул, но уступила в четвертьфинале.

Лидерами посева в парном соревновании стали Екатерина Макарова и Елена Веснина (тогдашние 11-я и 7-я ракетки мира). Россиянки успешно реализовали этот статус в титул, наибольшие проблемы испытав в финале, где соотечественницы Надежда Петрова и Мария Кириленко уступили им лишь в концовке решающего тай-брейка. Сильнейшей несеянной командой турнира стал альянс Ракель Копс-Джонс / Абигейл Спирс, добравшийся до полуфинала. Прошлогодние чемпионки — Ваня Кинг и Ярослава Шведова — не защищали свой титул, но казахстанская спортсменка принимала участие в играх и (в паре с Катариной Среботник) дошла до полуфинала.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Андреас Сеппи обыграл  Томаса Беллуччи со счётом 3-6, 7-6(3), 6-3.
 Сеппи выигрывает 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Беллуччи уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в основной туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Д. Истомин
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=7| RD1-score01-3=6| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Б. Фау
| RD1-score02-1=7| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Д. Химено
| RD1-score03-1=69
| RD1-score03-2=62
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л. Росол
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Р. Рам
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М. Джазири
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Т. Ито
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Р. Баутиста
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= К. Кравчук
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Е. Королёв
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= М. Беррер
| RD1-score13-1=67
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= И. Сейслинг
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Д. Истомин
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Л. Росол
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=6| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М. Джазири
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= В. Троицки
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= Т. Ито
| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=6| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= К. Кравчук
| RD2-score06-1=67
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= И. Сейслинг
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= А. Сеппи
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Л. Росол
| RD3-score01-1=65
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= М. Джазири
| RD3-score02-1=7| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=8
| RD3-team03= Т. Ито
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= А. Сеппи
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= М. Джазири
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= А. Сеппи
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Финал 

 Секция 2 

 Женщины. Парный турнир 
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина обыграли  Марию Кириленко /  Надежду Петрову со счётом 6-3, 1-6, [10-8].
 Макарова выигрывает 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру туре ассоциации.
 Веснина выигрывает 2-й титул в сезоне и 8-й за карьеру туре ассоциации.

{{ Турнир16-Теннис3
|RD1=Первый раунд
|RD2=Четвертьфиналы
|RD3=Полуфиналы
|RD4=Финал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Е.Макарова  Е.Веснина
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Н.Грандин  В.Углиржова
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= А.Фролова  М.Гаспарян
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А.Родионова  Г.Воскобоева
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Я.Шведова  К.Среботник
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А.Павлюченкова  Л.Шафаржова
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[5]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Дж. Крейбас  Е.Грдинова
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Д.Юрак  К.Мароши
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Р.Копс  А.Спирс
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=[11]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А.-Л.Грёнефельд  К.Пешке
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[9]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Д.Кустова  О.Савчук
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=[6]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12=

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2012

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2012 года
2012
Кубок Кремля 2012